Barrio 25 de Mayo, puede referirse a:

 Barrio 25 de Mayo, barrio de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina;
 Barrio 25 de Mayo, barrio de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, Argentina.